

Волден — місто, штат Колорадо
 Волден — місто, штат Теннессі
 Волден — місто, штат Вермонт
 Волден — селище, штат Нью-Йорк